Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2015 проводился с 26 по 30 августа 2016 года в городе Сочи на арене «Ледяной куб». Турнир проводился в 8-й раз.

В турнире приняло участие 18 команд.

Обладателями Кубка стала команда «ШВСМ по ЗВС» (Санкт-Петербург, скип Александр Крушельницкий), победившая в финале команду «Сборная Санкт-Петербурга 5» (скип Пантелеймон Лаппо). Третье место заняла команда «Сборная Санкт-Петербурга 1» (скип Алексей Целоусов).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко. При одинаковом количестве побед (набранных очков) команды ранжируются следующим образом: если их две, то более высокое место занимает команда, победившая в матче этих команд; если команд больше двух, то они ранжируются по средним результатам постановочных бросков в дом (, измеряется в сантиметрах), производящихся командами перед каждой из игр группового этапа; команда, имеющая меньшее среднее значение, занимает более высокое место. Затем 6 команд, занявших в группах 1-е и 2-е места, а также из занявших в группах 3-е место две команды с лучшим значением по DSC, выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе — четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места в группах — по DSC.

Все матчи играются в 8 эндов, при ничьей после 8-го энда проводится необходимое для выявления победителя число экстра-эндов.

Составы команд

Групповой этап 
Результаты группового этапа в источнике (CurlingRussia) в веб-архиве не показаны, поэтому указываем ("ПО") только команды, вышедшие в плей-офф.

Группа A

Группа B

Группа C

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2015
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2015
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2015

2015
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Спорт в России в 2015 году
Август 2015 года
2015 год в Краснодарском крае